Eutypa — рід грибів родини Diatrypaceae. Назва вперше опублікована 1863 року.

Класифікація 
До роду Eutypa відносять 182 види:

Примітки

Джерела 
 Tulasne, L.R; Tulasne, C. 1863. Selecta Fungorum Carpologia, Tomus Secundus. Xylariei — Valsei — Sphaeriei. 2:1-319 — P.52.

Роди грибів
Сордаріоміцети